Unter der Bezeichnung Thüringische Eisenbahn firmierten verschiedene Bahngesellschaften:

 die Thüringische Eisenbahn-Gesellschaft der thüringischen Staaten – 1844 bis 1886,
 die Thüringische Eisenbahn-AG der Centralverwaltung für Secundairbahnen Herrmann Bachstein – 1923 bis 1946.

Siehe auch: Thüringer Eisenbahn GmbH – seit 1999.